— японская группа, образованная в рамках музыкального проекта Hello! Project.

Была образована в 2000 году. Изначально участницы должны были удовлетворять важному критерию — быть до 150 см ростом. Творчество группы было прежде всего обращено к детям начального школьного возраста и семейной аудитории. Группа не только записывала песни. Их образ использовался в сувенирных игрушках, выпускалась одежда в их стиле, у группы было собственное аниме (про хомяков Мини Хамз), которое они озвучивали и для которого выпускали песни. Также про их героев был выпущен игровой фильм, в котором они сами играли.

Идея создания группы принадлежала Мари Ягути, которая и предложила её продюсеру Цунку. Она была лидером группы с момента основания до своего выпуска из проекта (Hello! Project) в 2003 году.

Состав

Первое поколение (2000—2003) 
  —  лидер

Второе поколение (2003—2004) 
 Мика Тодд —  лидер
 Нодзоми Цудзи
 Ай Каго

Shin Minimoni (2009—2011) 
  —  лидер (выпустилась из Hello! Project в 2010 году)

Дискография

Синглы

Альбомы

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Поп-группы Японии
Гёрл-группы Японии
Идол-группы Японии
Группы Hello! Project